Tuve kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Tuve,

Sverige 

 Tuve socken – en socken i Västergötland i Östra Hisings härad 
 Tuve landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1966
 Tuve församling – en församling i Göteborgs stift i Göteborgs kommun –2010
 Tuve kyrka – en kyrka
 Tuve distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län 2016–
 Tuve –  en stadsdel och ett primärområde i Göteborg 

Robotskapade Antarktisförgreningar